Mathea ist der Familienname folgender Personen:
 Johanne Guri Mathea Oftebro (1855–1917), norwegische Missionarin
 Karol Mathea (1886–1964), polnischer Priester
 Tomasz Mathea (* 1955), polnischer Admiral	
 Vendetta Mathea (* 1953), kanadische Choreografin

Siehe auch:
 Mathea (Sängerin) (Mathea Elisabeth Höller; * 1998), österreichische Sängerin